Женская сборная Ганы по хоккею на траве — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Гану на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Ассоциация хоккея на траве Ганы ().

Сборная занимает (по состоянию на 1 января 2015) 30-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Мировая лига 
 2012/13 — 27-е место (выбыли во 2-м раунде)
 2014/15 — ?? место (выбыли в 1-м раунде)

Всеафриканские игры 
 1995 — 6-е место
 1999 — не участвовали
 2003 — 4-е место

Чемпионат Африки по хоккею на траве 
 1990—1998 — не участвовали
 2005 — 
 2009 — 
 2013 —

Чемпионат мира (молодёжные команды) 
 1989—2009 — не участвовали
 2013 — 16-е место

См. также 
 Мужская сборная Ганы по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Ассоциация хоккея на траве Ганы | Facebook

Гана
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Гане